Уташ:
 Уташ — посёлок в Виноградном сельском округе муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.
 Уташ — древнее городище (предположительно, остатки города Зихополь) в окрестностх посёлка Уташ Виноградного сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.
 Уташ — хутор в Джигинском сельском округе муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.
 Уташ — река, приток протоки Старая Кубань